У́хтомский — русская фамилия. Образована от названия Ухтомской волости на реке Ухтоме или от одной из рек под названием Ухтома. Таких рек две: недалеко от Владимира и в Вологодской области, близ Белого озера.

 Ухтомские — русский княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Белозерских.

Персоны 
 Ухтомский, Александр Алексеевич (в монашестве Андрей; 1872—1937) — архиепископ Русской православной церкви.
 
 Ухтомский, Андрей Григорьевич (1771—1852) — академик гравирования Императорской Академии художеств.
 Ухтомский, Василий Иванович — русский государственный и военный деятель XV века.
 
 Ухтомский, Иван Михайлович (1759—1829) — русский государственный деятель, тверской губернатор.
 Ухтомский, Константин Андреевич  (1819—1881) — художник-акварелист, архитектор, академик Академии художеств.
 Ухтомский, Леонид Алексеевич (1829—1909) — русский морской офицер, вице-адмирал, литератор.
 
 Ухтомский, Павел Петрович (1848—1910) — вице-адмирал.
 Ухтомский, Роман Иванович (1754—1807) — русский государственный деятель, воронежский, московский и санкт-петербургский вице-губернатор.
 

 Ухтомская-Баронелли, Аделина Петровна (?—1923) — артистка оперы.

География 
 Ухтомский — посёлок в Москве.
 Ухтомский — посёлок в Вожегодском районе Вологодской области.
 Ухтомский — посёлок в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
Косино-Ухтомский
Ухтомский Починок
Ухтомская
Премия имени А. А. Ухтомского 
Ухтомский вертолётный завод 
Ухтомский район

Примечания